Ши Пэйцзю́нь (, 23 февраля 1980) — тайваньская дзюдоистка полулёгкой весовой категории, выступала за сборную Китайского Тайбэя в конце 1990-х и на всём протяжении 2000-х годов. Участница двух летних Олимпийских игр, обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов Азии, бронзовая призёрша Восточноазиатских игр, серебряная призёрша тихоокеанского чемпионата, победительница многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Ши Пэйцзюньродилась 23 февраля 1980 года. На юниорском уровне впервые заявила о себе в сезоне 1998 года, дойдя до стадии 1/16 финала лёгкого веса на юниорском чемпионате мира в Кали, где проиграла британке Джемме Харви. Год спустя спустилась в полулёгкую весовую категорию и выступила на взрослом чемпионате мира в английском Бирмингеме, тоже была выбита из борьбы за медали в 1/16 фенала, проиграв канадской дзюдоистке Люси Бэйлларжон.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 2000 году, когда попала в основной состав тайваньской национальной сборной и побывала на чемпионате Азии в японской Осаке, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в полулёгкой весовой категории. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее — в стартовом поединке взяла верх над представительницей Мадагаскара Наиной Раваоарисоа, однако в 1/16 финала потерпела поражение от аргентинки Каролины Марьяни и лишилась всяких шансов попасть на призовые позиции.

После сиднейской Олимпиады Ши осталась в основном составе дзюдоистской команды Тайваня и продолжила принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2001 году она завоевала бронзовую медаль на Восточноазиатских играх в Осаке и серебряную медаль на тихоокеанском чемпионате по дзюдо в Сан-Хосе. Кроме того, выступил на чемпионате мира в Мюнхене, тем не менее, сумела выиграть здесь только один поединок, тогда как уже в 1/8 финала уступила итальянке Антонии Куомо.

В 2008 году Ши Пэйцзюньполучила бронзу на азиатском первенстве в корейском Чеджу, в четвертьфинале потерпела поражение от северокорейской спортсменки Пак Мёнху, но в утешительных поединках за третье место взяла верх над всеми своими оппонентками, в том числе над будущей чемпионкой мира из Японии Мисато Накамурой. Находясь в числе лидеров тайваньской национальной команды, благополучно прошла квалификацию на Олимпийские игры в Пекине — значительного успех здесь не добилась, в первом же поединке проиграла представительнице Казахстана Шолпан Калиевой. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Тайваня
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года